Партия национального авангарда () — правая консервативная политическая партия Гватемалы. Партия была основана в 1989 году.

История 
На президентских выборах 1990 и 1995 годов кандидатом партии был её основатель Альваро Арсу, одержавший победу в 1995 году и ставший 32-м Президентом Гватемалы (1996–2000). 

Кандидат в президенты Оскар Бергер Пердомо на выборах 1999 года вышел во 2-й тур, но уступил Альфонсо Портильо. На выборах 2003 года он был вновь выдвинут партийным кандидатом, однако из-за внутрипартийных разногласий он вышел из партии, баллотировался от Великого национального альянса, коалиции трёх партий (Патриотической партии, Реформаторского движения и партии национальной солидарности) и, победив на выборах, стал 34-м Президентом Гватемалы.

Участие в выборах

Парламентские выборы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Политические партии Гватемалы
Консервативные партии